Dennis Hopper, ator e cineasta dos Estados Unidos
Grace Hopper
Edward Hopper, pintor dos Estados Unidos
Stephen Donald Hopper, botânico da Austrália
Jim Hopper, personagem da série de televisão Stranger Things, também referido apenas como Hopper.

Desambiguações de sobrenomes